Ел Коете има више значења:

 Ел Коете (Пунгарабато), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Коете (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику